ВДНХ — выставка достижений народного хозяйства.

Существует несколько объектов, носящих или носивших такое имя:
 ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) — выставочные комплексы в крупных городах бывшего СССР.
 «ВДНХ» — станция Московского метрополитена.
 Метеостанция ВДНХ — климатическая и информационная метеостанция Москвы.
 Медали ВДНХ — нагрудные знаки отличия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и Выставки достижений народного хозяйства СССР.